Ма́ллесон () — английская фамилия.

Фамилия 
  (1825—1898) — британский офицер и писатель.
  (1895—1975) — британская писательница и актриса.
 Маллесон, Майлс (1888—1969) — английский актёр театра, кино и телевидения, сценарист и драматург.
  (род. 1974) — английская актриса кино и телевидения.
 Маллесон, Уилфрид (1866—1946) — британский генерал.
  — военная операция (1918—1919) под командованием генерала Уилфрида Маллесона.